Киричирабо има више значења:

 Киричирабо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Киричирабо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику